De Jager (o de Jager) può riferirsi a:

Persone 
 Benjamin de Jager (1980), rugbista italo-sudafricano
 Gerrit de Jager (1954), fumettista olandese
 Jacob de Jager (1923-2004), religioso olandese
 Jan Kees de Jager (1969), imprenditore e politico olandese
 John-Laffnie de Jager (1973), tennista sudafricano

Astronomia 
 3798 de Jager, asteroide